Pleasantville pode se referir a:

Topônimos

Canadá
Pleasantville (Terra Nova e Labrador)
Pleasantville (Nova Escócia)

Estados Unidos
Pleasantville (Indiana)
Pleasantville (Iowa)
Pleasantville (Nova Iorque)
Pleasantville (Nova Jérsei)
Pleasantville (Ohio)
Pleasantville (Pensilvânia), (três lugares):
Pleasantville (condado de Bedford)
Pleasantville (condado de Berks)
Pleasantville (condado de Venango)
Pleasantville (Houston)

Outros
Pleasantville (filme) (br: A Vida em Preto e Branco) - filme americano de 1998 escrito e dirigido por Gary Ross
Pleasantville - cidade fictícia onde se passa a série de televisão Big Wolf on Campus

Desambiguação